Vermaning (kerk), een kerkgebouw van doopsgezinden
 Vermaning (taal), terechtwijzing of aansporing
 Tjerk Vermaning, een amateurarcheoloog uit Drenthe

Kerkgebouwen
 Vermaning (Assen)
 Vermaning (Bolsward)
 Vermaning (Den Burg)
 Vermaning (Drachten)
 Doopsgezinde vermaning Grijpskerk
 Vermaning (Heerenveen)
 Vermaning (Holwerd)
 Vermaning (IJlst)
 Doopsgezinde Vermaning (Monnickendam)
 Vermaning (Rottevalle)
 Vermaning (Utrecht)
 Vermaning (Winterswijk)
 Vermaning (Zaandam)

Zie ook 
 Grote Vermaning (doorverwijspagina)
 Lijst van doopsgezinde kerken in Nederland